Murbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Murbach, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Murbach, Ortsteil der Gemeinde Gottmadingen, Landkreis Konstanz, Deutschland

Gewässer:
 Murbach (Isar), linker Zufluss der Isar in Wegscheid, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Murbach (Wupper), linker Zufluss der Wupper in Balken, Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Territorium:
 Fürstabtei Murbach, eine ehemalige Benediktiner-Abtei in der Gemeinde Murbach (Haut-Rhin) und Territorium des Heiligen Römischen Reiches

Murbach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Murbach, oberrheinischer Gouachenmaler
 Louis Murbach (1864–?), US-amerikanischer Zoologe

Siehe auch:
 Murach